Список мужских национальных сборных по футболу

Текущее положение 
В настоящий момент (май 2016) в ФИФА состоят 211 стран-членов, которые могут принимать участие в чемпионатах мира и матчи между этими командами считаются официальными.

Каждая сборная имеет рейтинг, ежемесячно публикуемый ФИФА, на основании которого можно судить об относительной силе команды и сравнивать её с другими.

Кроме того, все команды принадлежат одной из шести континентальных конфедераций, по географическому признаку:

 АФК — Азиатская конфедерация футбола — Азия и Австралия
 ОФК — Конфедерация футбола Океании — Океания
 УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций — Европа
 КАФ — Конфедерация африканского футбола — Африка
 КОНКАКАФ — Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна — Северная Америка
 КОНМЕБОЛ — Южноамериканская конфедерация футбола — Южная Америка

Азия

Африка

Северная Америка

Южная Америка

Океания

Европа

Сборные стран, не входящих в ФИФА 
Существуют другие сборные — непризнанных или карликовых государств, которые не входят в ФИФА. Они объединились в 2005 году и образовали организацию New Federation Board.
 Сборная мира по футболу — исключительно для проведения товарищеских матчей
 Сборная Ватикана по футболу — не входит в NF-Board
 Сборная Абхазии по футболу — не входит в ФИФА по политическим причинам 
 Сборная Южной Осетии по футболу — не в ФИФА тоже по политическим причинам

Исчезнувшие страны 
Эти страны были ранее членами ФИФА, но сейчас, по различным причинам перестали существовать.
 
 
 
 
 
 
 
 
  Южный Вьетнам
  Южный Йемен

Следующие страны не были включены в ФИФА по политическим причинам, ныне они перестали существовать.
  Маньчжоу-го
  Северный Вьетнам

Ссылки 
 Список футбольных ассоциаций мира на сайте FIFA.com 

Сборные
 
ФИФА
футбольные сборные